Le slam dunk est un type d'action au basket-ball.
 Slam Dunk est le nom d'un manga japonais.